East Second Street Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Second Street Commercial Historic District (Hastings, Minnesota), NRHP-ID: 78003070
 East Second Street Commercial Historic District (Winona, Minnesota), NRHP-ID: 90002198